Næstved (gemeente); een gemeente in de Deense regio Seeland
 Næstved (plaats); een stad in de Deense regio Seeland